Hendrik V (Monmouth, 16 september 1386 – Bois de Vincennes, 31 augustus 1422) was koning van Engeland van 1413 tot 1422. Hij was de zoon van Hendrik IV en Maria de Bohun.

Huwelijk en kinderen 
Als kind genoot Hendrik onderwijs aan de Universiteit van Oxford. Op 2 juni 1420 trouwde Hendrik met Catharina van Valois, de dochter van koning Karel VI van Frankrijk. Het echtpaar kreeg één kind:

 Hendrik (1421-1471), de latere koning Hendrik VI

Koningschap 
Na het overlijden van zijn vader op 20 maart 1413, volgde Hendrik hem op als koning van Engeland. Hij werd op 9 april 1413 in Westminster Abbey gekroond.

Drie problemen wachtten op oplossing door de jonge vorst:
 herstel van de binnenlandse orde;
 optreden in een kerkelijk schisma;
 herstel van het geschonden prestige in de Honderdjarige Oorlog.

Hendrik pakte alle problemen in één keer aan. Vanaf het begin maakte hij duidelijk dat hij over een verenigd Engeland wenste te heersen en dat oude geschillen moesten worden vergeten.

Nadat hij een opstand van de Lollards (of Lollarden, een radicale afsplitsing van de beweging van John Wyclif) onder John Oldcastle had onderdrukt, trok hij naar Frankrijk.
Op 25 oktober 1415 behaalde hij een grote overwinning bij de Slag bij Azincourt. In oktober 1416 erkende Jan zonder Vrees, de hertog van Bourgondië, hem als koning van Frankrijk.

In augustus 1417 keerde Hendrik terug naar Frankrijk en veroverde hij stelselmatig Normandië. Na de dood van Jan zonder Vrees bemiddelde diens zoon Filips de Goede tussen Hendrik en de Franse koning Karel VI. Op 21 mei 1420 sloten de Engelse en de Franse koning het Verdrag van Troyes. Karels dochter Catharina werd Hendrik ten huwelijk gegeven; deze werd als Franse kroonprins erkend en kreeg alvast samen met Filips de Goede het bewind in Frankrijk in handen. Tijdens de strijd tegen de kroonprins, de latere Karel VII van Frankrijk, werd Hendrik ziek en overleed onverwachts op 31 augustus 1422 in Bois de Vincennes, bij Parijs, waarschijnlijk ten gevolge van dysenterie.

Hendrik V wordt beschouwd als een bekwaam koning. Hij hield van sport en had belangstelling voor culturele zaken. Hij ligt begraven in Westminster Abbey.

Hij werd opgevolgd door zijn nog geen jaar oude zoon Hendrik VI.

William Shakespeare baseerde zijn toneelstuk Hendrik V op het leven van de koning.

Voorouders

Prins van Wales
Koning van Engeland
Hertog van Aquitanië
Persoon in de Honderdjarige Oorlog
Huis Lancaster
Persoon in de 15e eeuw